Canarium (slak)
 Canarium (plant)